Schwarzbach kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Černá v Pošumaví, ort, Södra Böhmen, Okres Český Krumlov,

Tyskland 

 
 Schwarzbach, Brandenburg – en kommun i Brandenburg 
 Schwarzbach, Thüringen, kommun, Thüringen, 
 Schwarzbach, Auengrund – en ort i Auengrund 
 Schwarzbach (Blies) – en biflod till Blies

Robotskapade Tjeckienförgreningar